Tini bezeichnet

 Tatort: Tini, Folge der ARD-Krimireihe Tatort
 Tini: Violettas Zukunft, argentinischer Spielfilm aus dem Jahr 2016
 Tini, Kurzform des Vornamens Justine (Vorname)